Змеиношеие, или змеиношейные черепахи () — семейство черепах.

В отличие от пеломедузовых, змеиношейные черепахи совсем не втягивают шею внутрь, а лишь закладывают её вбок под панцирь, так что вся шея и голова видны спереди. В брюшном щите у них всего 9 костных пластинок, у большинства видов имеется на карапаксе непарный шейный щиток, а кости нижней челюсти разделены швом в подбородочном соединении.

Длина панциря черепах семейства варьируются от 15 см болотной жабьей черепахи (Pseudemydura umbrina) до полуметра у гигантской змеиношейной черепахи (Macrochelodina expansa).

Змеиношеие черепахи ведут водный или полуводный образ жизни. Большинство видов населяет стоячие пресные водоёмы, медленнотекущие реки и болота. Змеиношеяя черепаха Зибенрока (Chelodina siebenrocki) обитает в солоноватой воде.

Змеиношеие черепахи являются хищниками, питаются рыбой и беспозвоночными.

У некоторых популяций красноголовой плоской черепахи (Platemys platycephala) присутствует необычная форма триплоидности, при которой клетки могут быть диплоидными или триплоидными.

Классификация 
Семейство содержит около 52 видов, объединённых в 15 родов.

Черепахи подсемейства Chelodininae обитают в Австралии, на Новой Гвинее и Тиморе. Черепахи подсемейств Chelidinae и Hydromedusinae населяют Южную Америку.

 подсемейство Chelodininae
 род Chelodina — австралийские змеиношеие черепахи
 род Elseya — зубчатые элсеи, или элсеи
 род Elusor
 род Emydura — Короткошеие (короткошейные) черепахи
 род Macrochelodina
 род Macrodiremys
 род Pseudemydura — болотные жабьи черепахи
 род Rheodytes — черепахи Фитцроя, или реодитесы
 подсемейство Chelidinae
 род Acanthochelys
 род Chelus — бахромчатые черепахи, или матаматы
 род Mesoclemmys — выпуклые черепахи
 род Phrynops — жабоголовые черепахи
 род Rhinemys
 род Platemys — плоские черепахи
 подсемейство Hydromedusinae
 род Hydromedusa — гидромедузы

См. также 
 Список видов черепах — русские названия видов

Примечания

Литература 
  DjVu 11,4 Мб

Семейства пресмыкающихся